Bluette, auch Blüette, im 19. Jahrhundert eine aus dem französischen übernommene Bezeichnung für ein kurzes, witzig-geistreiches Bühnenstück.

Steht aber auch für:
 Bluette (Polka), Musikstück von Johann Strauss Sohn

Bluette ist der Familienname von:
 Isa Bluette (1898–1939), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Grant Bluett, australischer Orientierungsläufer